Международный день студентов — отмечается 17 ноября.
 Татьянин день — отмечается 25 января, традиционно считается праздником студентов в России (день российского студенчества).
Приемник дня студентов СССР.